Botten steht für:
 Paul Botten-Hansen (1824–1869), norwegischer Literaturkritiker, Bibliograph und Bibliothekar
 Mehrzahl von Schuh als altes niederdeutsches und heute flapsiges Synonym

Siehe auch:
 Bodden (Begriffsklärung)